Hüttenthal ist der Ortsname von

 Hüttenthal (Feichten an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Feichten an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Hüttenthal (Mossautal), Ortsteil der Gemeinde Mossautal, Odenwaldkreis, Hessen
Siehe auch:
Hüttental